

Plaatsen 
 Rosebud (Australië)
 Rosebud (Missouri)
 Rosebud (South Dakota)
 Rosebud (Texas)
 Rosebud Indian Reservation

Film 
 Rosebud (film), een film van Otto Preminger